Lotfy ist der Familienname von:
 Aly Lotfy Mahmoud (1935–2018), ägyptischer Wirtschaftswissenschaftler und Politiker, siehe Ali Lutfi
 Karim Lotfy (* 1989), ägyptischer Hochspringer